Фленсбург — власна назва.

Топоніми

Фленсбург — місто.
 Фленсбург-Ланд — повіт у 1867—1974 роках.
 Шлезвіг-Фленсбург — повіт.